Garenmarkt (Brugge)
 Garenmarkt (Leiden)
 Garenmarkt (Gent)